Мора́та-де-Хало́н (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 45,9 км². Население — 1352 человека (на 2010 год). Расстояние — 65 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы